Штайнхаузен () — город в Швейцарии, в кантоне Цуг.

Население составляет 10 129 человек (на 31 декабря 2019 года). Официальный код — 1708.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города кантона Цуг
Коммуны кантона Цуг